Mario David peut désigner :
 Mario David (1927-1996), un acteur français ;
 Mario David (1934-2005), un footballeur italien ;
 Mário David (1953-), un député européen portugais